Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Tucson 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)
 Françoise Dürr (finale)
 Judy Tegart Dalton (semifinali)

 Val Ziegenfuss (quarti di finale)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)
 Marie Neumannová (primo turno)
 Lita Liem (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Tucson 1972